Айяс (, , ) — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста.

Население составляет 1335 человек (2008 г.), плотность населения составляет 10 чел./км². Занимает площадь 129 км². Почтовый индекс — 11020. Телефонный код — 0125.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики